Khvolson, Khvol'son, Chvolson, Chwolson (, , ) kan avse:

 Daniel Abramovitj Chvolson, rysk språkforskare
 Orest Danilovitj Chvolson